Natalia Druyts, Belgisch zangeres
 Truus Druyts, Belgisch actrice, presentatrice en zangeres
 Willy Druyts, Belgisch kogelslingeraar en kogelstoter
 Jan Druyts, Nederlands voetballer

Belgische wielrenfamilie:
 Kelly Druyts (1989)
 Gerry Druyts (1991), broer van de vier zussen
 Jessy Druyts (1994)
 Demmy Druyts (1995)
 Lenny Druyts (1997)